Carnota steht für:

 Carnota (Galicien), Gemeinde in der spanischen Provinz A Coruña
 Carnota (Alenquer), Gemeinde im Kreis Alenquer im portugiesischen Distrikt Lissabon

Carnota ist der Familienname folgender Personen:

 Patrik Čarnota (* 1986), slowakischer Fußballspieler
 Raúl Carnota († 2014), argentinischer Musiker